

Località 
 Vargas, stato del Venezuela
 Getúlio Vargas, comune brasiliano
 Higuera de Vargas, comune spagnolo

Persone

Arte e Spettacolo 
 Alberto Vargas, pittore peruviano
 Chavela Vargas, cantante messicana
 Daniele Vargas, attore italiano
 Feliciano Vargas e Lovino Vargas, protagonisti della serie anime e manga Hetalia: Axis Powers
 Iêda Maria Vargas, modella brasiliana
 Jacob Vargas, attore messicano
 Taliana Vargas, modella colombiana
 Valentina Vargas, attrice cilena

Letteratura 
 Diego de Agreda y Vargas, scrittore spagnolo
 Fred Vargas, scrittrice francese
 Mario Vargas Llosa, scrittore e politico peruviano, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 2010

Cinema 
 Vargas, scagnozzo (henchman in inglese) del villain Emilio Largo, antagonista di James Bond nel film Agente 007 - Thunderball: Operazione tuono (1965).

Sport 
 Ruben Vargas, calciatore della nazionale svizzera
 Claudio Vargas Villalba, calciatore peruviano
 Cristina Vargas, schermitrice spagnola
 Eduardo Vargas, calciatore cileno
 Ernesto Vargas, calciatore uruguaiano
 Fabián Vargas, calciatore colombiano
 Fernando Vargas, pugile e attore statunitense
 Gabriel Vargas, calciatore cileno
 Gonzalo Vargas, calciatore uruguaiano
 José Vargas, cestista dominicano
 Joseph Vargas, pallanuotista statunitense
 Juan Manuel Vargas, calciatore peruviano
 Mailín Vargas, atleta cubana
 Óscar de Jesús Vargas, ciclista colombiano
 Ramón Vargas, tenore messicano
 Ronald Vargas, calciatore venezuelano
 Sergio Vargas, calciatore cileno

Politica 
 Álvaro Vargas Llosa, politologo peruviano
 Diego de Vargas, governatore spagnolo
 Emiliano Chamorro Vargas, politico nicaraguense
 Getúlio Vargas, politico brasiliano
 José María Vargas, politico venezuelano

Religione 
 Gutierre de Vargas y Carvajal (1506-1559), vescovo cattolico, mecenate e architetto spagnolo, ricordato per la Capilla del Obispo
 Augusto Vargas Alzamora, cardinale peruviano nominato da Giovanni Paolo II

Altro 
 29133 Vargas, un asteroide
 L'ispettore Vargas, un film del 1940

Pagine correlate 
 Jorge Vargas